Porciano ima više značenja:
 Porciano, Arezzo
 Porciano, Frosinone
 Porciano, Pistoia